Le tournoi de tennis US Indoors est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute à Minneapolis du  au .

Tracy Austin remporte le simple dames. En finale, elle bat Dianne Fromholtz, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Kiyomura et Candy Reynolds.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Indoors
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1980
US Indoors
Tennis aux États-Unis en 1980
Événement sportif à Minneapolis
Tennis en septembre 1980
Tennis en octobre 1980